Albrecht der Fromme bezeichnet folgende Personen:

* Albrecht III. der Fromme (1401–1460), Herzog von Bayern-München, siehe Albrecht III. (Bayern) 
 Albrecht der Fromme (1596–1621), Regent der spanischen Niederlande, siehe Albrecht VII. von Österreich